SH3BP4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 963 амінокислот, а молекулярна маса — 107 496.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як ендоцитоз, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки